Saint-Brice kan syfta på:
 Saint-Brice, Charente – en kommun i departementet Charente i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike
 Saint-Brice, Gironde – en kommun i departementet Gironde i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike
 Saint-Brice, Manche – en kommun i departementet Manche i regionen Basse-Normandie i norra Frankrike
 Saint-Brice, Mayenne – en kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire i nordvästra Frankrike
 Saint-Brice, Seine-et-Marne – en kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France i norra Frankrike